Pterygocythereis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Blake 1933. Pterygocythereis ingår i familjen Trachyleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Pterygocythereis